Брумаду:

 Брумаду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Брумаду — микрорегион в Бразилии, входит в штат Баия.